

Codici 
 HWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hawker Wilpena Pd (Australia)

Aziende 
 Hellmuth Walter Kommanditgesellschaft, azienda tedesca della Germania nazista